Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Palmi (Regno d'Italia) – collegio attivo dal 1861 al 1919
Repubblica Italiana
 Collegio elettorale di Palmi (Camera dei deputati) – collegio attivo dal 1994 al 2005
 Collegio elettorale di Palmi (Senato della Repubblica) – collegio attivo dal 1948 al 2005